Somphospondyli — клада рослиноїдних ящеротазових динозаврів-завроподів, що існувала з пізньої юри до кінця крейди крейди (156-66 млн років тому). Це група, що складається з Saltasaurus loricatus і всіх видів, більш тісно пов'язаних з Saltasaurus , ніж з Giraffatitan brancai.

Примітки 

Макронарії